Majakowskoje ist ein russischer Ortsname:
 Majakowskoje, Siedlung und Landgemeinde im Rajon Gussew, Oblast Kaliningrad (bis 1946: Nemmersdorf, Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Majakowskoje, untergegangener Ort im Rajon Nesterow, Oblast Kaliningrad (bis 1938 Peterslauken, 1938 bis 1946 Petersort, Kreis Stallupönen/Ebenrode, Ostpreußen)